Den Wilmersdorfer Waldfriedhof gibt es in

 Güterfelde, siehe Wilmersdorfer Waldfriedhof Güterfelde
 Stahnsdorf, siehe Wilmersdorfer Waldfriedhof Stahnsdorf

Siehe auch:
 Waldfriedhof